Termin NC ima više značenja.

 Severna Karolina, američka država
 .nc, najviši Internet domen za Novu Kaledoniju